Вишенский — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Вишенский — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Вишенский — посёлок в Костюковичском районе Могилёвской области.

См. также 
 Иоанн Вишенский
 Вишенский сельский совет